Gliny peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Gliny, un village du powiat de Konin

dans la voïvodie de Lublin
Gliny, un village du powiat de Biłgoraj
Gliny, un village du powiat de Chełm